Margaretha van Hongarije (heilige), een dochter van koning Béla IV van Hongarije en een zuster van de heilige Cunegonda van Polen en de zalige Helena van Silezië
Margaretha van Hongarije (1175-1223), de oudste dochter van Béla III van Hongarije en van Agnes van Châtillon